Schwarze Grube ist der Name oder Alternativname von geographischen Objekten:

 Schwarzegrube (Schwarze Grube; 569,5 m), Berg im Rothaargebirge, bei Arfeld, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 deutscher Name des Kraters Hoyo Negro der Vulkankette Cumbre Vieja, Kanareninsel La Palma, Spanien
 Naturschutzgebiet Schwarze Grube  zwischen Pusack und Zelz (Neiße-Malxetal), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Betriebsabteilung der Grube Lautenthals Glück, im Harz, in Lautenthal, Landkreis Goslar, Niedersachsen